Сосноватка — название населённых пунктов:

Россия 
 Сосноватка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Сосноватка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.